Sendecki ist der Name folgender Personen:
 Marcin Sendecki (* 1967), polnischer Dichter, Publizist und Übersetzer
 Vladyslav Sendecki (* 1984), polnischer Jazzpianist